Сло́во — центральная единица языка.
 С («слово») — буква церковнославянского языка, стоящая перед «твёрдо».
 Слово — литературный жанр.
 Слово — произвольная последовательность символов из данного алфавита.
 Машинное слово — величина разрядности регистров процессора или шины данных.
 Логос — термин древнегреческой философии, означающий одновременно «слово» (высказывание, речь) и «понятие» (суждение, смысл).

Периодика и СМИ
 «Слово» — галицко-русская газета (1861—1887).
 «Слово» — газета, издающаяся на русском языке в Португалии с 2001 года.
 «Слово» — российская ежедневная газета, издавалась в Санкт-Петербурге (1903—1909).
 «Слово» — российский литературный и политический журнал (1878—1881).
 «Слово» — новосибирская радиостанция (1993—2016).
 «Слово» — газета, печатный орган младороссов, издавалась в Сан-Паулу в 1938—1940 гг..
 «Слово» — газета, издававшаяся в Париже в 1922—1923 гг..
 «Слово» — российское издательство, основанное в 1989 году.

Произведения
 «Слова» () — повесть Жана-Поля Сартра (1964).
 «Слово» () — драма Карла Теодора Дрейера, обладатель «Золотого льва» (Дания, 1955).
 «Слова» () — драма Брайана Клагмана и Ли Стернтала (США, 2012).
 «Слово» — альбом российской паган-метал группы «Аркона» (2011).

Прочее

 «Слово» — жилой дом в Харькове, построенный в конце 1920-х годов.
 «Слово» — сценарная премия имени Валентина Черных, основанная в 2013 году.
 «Слово» — объединение писателей украинской эмиграции.
 Слово, Джо () — южноафриканский борец с апартеидом.
 «Slovo» — российская баттл-площадка. Основана в сентябре 2012 года Антоном «Mr. Hyde» Белогаем и Сергеем «PLC» Трущевым в Краснодаре.

Примечания